Con La Marchesa d'O ci si può riferire a:
La Marchesa d'O – racconto di Heinrich von Kleist.
La Marchesa d'O – film di Éric Rohmer.